Stati Uniti d'America
 Bass Lake – comunità non incorporata della Contea di Madera, California
 Bass Lake – census-designated place della Contea di Starke, Indiana
 Bass Lake – città della Contea di Sawyer, Wisconsin
 Bass Lake – città della Contea di Washburn, Wisconsin